Mundi FM é uma emissora de rádio da cidade de Ponta Grossa, Paraná. Cobre a região dos Campos Gerais do Paraná. Foi fundada em 1986, servindo mais para um intuito comercial, mais especificamente da demanda momentânea da indústria fonográfica.

Ligações externas 
 
 
 

Mundi FM
Estações de rádio fundadas em 1986
Fundações no Paraná em 1986